Asparagus officinalis is een plant uit de aspergefamilie.

Ondersoorten 
 asperge (Asparagus officinalis subsp. officinalis)
 liggende asperge (Asparagus officinalis subsp. prostratus)

Aspergefamilie